Зелкин (Зелькин) — еврейская фамилия, образованная от мужского личного имени Зелик.

 Зелкин, Александр (1938—2022) — французско-канадский эстрадный певец, исполнитель народных песен.
 Зелкин, Ефим Григорьевич (1911—2006) — советский и российский учёный в области радиотехники, основоположник теории синтеза антенн, доктор технических наук.